Шрёдингер ():
 Шрёдингер, Эрвин (1887—1961) — австрийский физик-теоретик, один из создателей квантовой механики.
 Шрёдингер, Рудольф (1857—1919) — австрийский ботаник и предприниматель, отец Эрвина Шрёдингера.
 Шрёдингер — кратер на Луне.
 Шрёдингер — котомальчик, персонаж аниме Хеллсинг.

См. также 
 Уравнение Шрёдингера
 Представление Шрёдингера
 Группа Шрёдингера
 Кот Шрёдингера